Клепики — название населённых пунктов:

Россия 
 Клепики — деревня в Краснокамском районе Пермского края.
 Клепики — деревня в Духовщинском районе Смоленской области.

См. также 
 Спас-Клепики